Will Wright (színművész)
Will Wright (videójáték-tervező)